Overeenkomst (contract)
 Afspraak (boom) - Byrsonima spicata